Coccus bezeichnet
 Kugelbakterien, siehe Kokken
 Die Cochenilleschildlaus Dactylopius coccus, frühere Namen  Coccus sativus und Coccus maximus, oder die Art Protortonia cacti früher Coccus cacti.